РФШ:
 РФШ — латвийский футбольный клуб из Риги, созданный на базе спортивной академии «Рижская футбольная школа», создан в 2011 году, до 2016 года носил название «Рижская футбольная школа».
  (Rīgas FS — Rīgas Futbola Skola) — женский футбольный клуб из Риги.
 «Даугава/РФШ» — футбольный клуб из Риги, существовавший в 2005—2010 годах (под этим названием играл в 2010 году в первой лиге).
 «Олимп/РФШ» — название, под которым футбольный клуб «Олимп» из Риги играл в высшей латвийской лиге в сезонах 2009 и 2010 годов.
 «Гемма/РФШ» — футбольный клуб из Риги, игравший в высшей латвийской лиге в сезоне 1994 года.

См. также 
 РШФ — Российская шахматная федерация, с 2019 года — Федерация шахмат России.

Примечания